Tomasz Bąk (ur. 1966) – polski oficer, generał brygady Wojska Polskiego
 Tomasz Bąk – polski kick bokser
 Tomasz Bąk (ur. 1991) – polski poeta